Thayer Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Thayer Township (Missouri)
 Thayer Township (Nebraska)